Османское вторжение в Италию — военная кампания 1480—1481 годов, под руководством полководца Гедик Ахмед-паши, за которым стоял султан Мехмед II. Османская империя испытывала невероятный подъём сил, объяснявшийся массовым притоком исламизированных туркменских племён на Балканы и в Анатолию. В 1479 году османы нейтрализовали Венецианскую республику, заключив с ней мирный договор, который фактически развязал им руки в Средиземноморье. В 1480 году османы осадили Родос, что вселило в них ещё большую уверенность в своих силах.

Ход событий 
 1478 года ключевая османская крепость Бука была построена.
 28 июля 1480 года 128 османских кораблей Гедик Паши, в том числе 28 галер, пришвартовались в районе Отранто.
 11 августа крепость Отранто пала. Архиепископ Пендинелли и герцог Зурло были распилены заживо. 800 христиан, отказавшихся принять ислам, были обезглавлены. Главный собор города был превращён в конюшню, а затем в мечеть. Началось массовое бегство мирного населения не только из самого города, но и его окрестностей вглубь полуострова.
 Османский флот начал совершать грабительские рейды на соседние города — Лечче, Таранто, Бриндизи и Вьесте. В Риме началась паника. Папа Сикст IV продумал планы эвакуации города и призвал европейские страны организовать крестовый поход против турок, который активно поддержала лишь Венгрия, приславшая около 1600 воинов для борьбы с турками, и Неаполь, собравший организованное ополчение. Кастилия и Арагон, однако, приступили к ликвидации Гранадского эмирата, боясь его сотрудничества с турками: началась Гранадская война.
 Зимой большая часть 18-тысячного турецкого войска вернулась в Албанию. В Отранто осталось 1300 османов (800 пехотинцев и 500 всадников). Гедик Паша планировал вернуться к ним весной с подкреплением.
 1 мая христиане окружили занятый османами город. 3 мая умер Мехмед II, что лишило турок сильного лидера, и они вынуждены были оставить Отранто.

Последствия 
 За год турецкой оккупации 22-тысячное население города было фактически уничтожено: 12 тысяч мужчин были убиты в ходе боёв, около 8 000 женщин и детей были угнаны в рабство, а 800 человек из оставшихся в живых были обезглавлены за отказ принять ислам.
 В ответ на турецкое вторжение кастильские монархи начали готовиться к ликвидации Гранадского эмирата, который пал в 1492 году.

См. также 
 Осада Шкодера (1478—1479)
 Бугарщицы

Примечания

Ссылки 

 How the Eight Hundred Men of Otranto Saved Rome

Военная история Италии
Лечче
Сражения Османской империи
Сражения Неаполитанского королевства
Конфликты 1480 года
1481 год
Войны XV века